Vámpír: mítikus, képzelt alak, emberformájú, vérivó lény, gyakran visszajáró, látszólagos halott. Átvitt értelemben: élősködő, „más vérét szívó” személy.

Zene
 A vámpír (Der Vampyr), Heinrich Marschner operája (1828)

Filmek
 Vámpír (Vampyr), 1932-es német–francia film; Le Fanu regényéből, rendezte Carl Theodor Dreyer
 A vámpír (Tale of a Vampire), 1992-es angol–japán horrorfilm, E.A. Poe regényéből, rendezte Shimako Sato
 Vámpír (Vampire), 2011-es amerikai–japán–kanadai horrorfilm, rendezte Shunji Iwai